Discothyrea — род муравьёв (Formicidae) из подсемейства Proceratiinae.

Распространение 
Пантропика.

Описание 
Мелкие муравьи (длина около 2—4 мм) с загнутым вниз и вперёд кончиком брюшком. Усики 6-11-члениковые. Формула щупиков сильно варьирует: 6,4; 5,4; 4,4; 4,3; 4,3; 1,3. Охотятся на яйца пауков и других членистоногих. Семьи малочисленные, максимальное число особей (74 рабочих) обнаружено у японского вида .

Систематика 
Около 50 видов. Ранее включали в подсемейство Понерины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 †
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 †
 
 
 
 
 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 =

Примечания

Литература 
 Bharti, H., S. A. Akbar, and J. Singh. 2015. Discothyrea periyarensis sp. n., a new proceratiine ant species (Hymenoptera: Formicidae: Proceratiinae) from India. Caucasian Entomol. Bull . 11: 121—124.
 Bolton B. (2003). Synopsis and classification of Formicidae. Mem. Am. Entomol. Inst. 71: 1—370.
 Fisher, B. L. 2005. A new species of Discothyrea Roger from Mauritius and a new species of Proceratium Roger from Madagascar (Hymenoptera: Formicidae). Proc. Calif. Acad. Sci . 56: 657—667.
 Katayama, M. 2013. Predatory behaviours of Discothyrea kamiteta (Proceratiinae) on spider eggs. Asian Myrmecol . 5: 121—124.
 Kubota, M., and M. Terayama. 1999. A description of a new species of the genus Discothyrea Roger from the Ryukyus, Japan (Hymenoptera: Formicidae). Mem. Myrmecol. Soc. Japan . 1: 1—5.
 Makhan D. 2007. Discothyrea soesilae sp. nov. from Suriname (Hymenoptera: Formicidae). Calodema supplementary paper, (27): 1—3.
 Xu, Z., C. J. Burwell, and A. Nakamura. 2014. Two new species of the proceratiine ant genus Discothyrea Roger from Yunnan, China, with a key to the known Oriental species. Asian Myrmecol . 6: 33—41.
 Zacharias, M., and P. D. Rajan. 2004. Discothyrea sringerensis (Hymenoptera: Formicidae) a new ant species from India. Zootaxa. 484: 1—4.

Ссылки 
 Муравьи рода Discothyrea

Discothyrea
Роды муравьёв
Оофаги